Dayo steht für:

 Dayo, ein Pseudonym von Kraans de Lutin (* 1975), deutscher Musikproduzent 
 Issoufou Dayo (* 1991), burkinischer Fußballspieler